Yorktown puede referirse a:

Lugares
Municipio de Yorktown (Dakota del Norte), en el condado de Dickey.
Municipio de Yorktown (condado de Henry, Illinois).
Yorktown (Indiana), pueblo en el condado de Delaware, estado estadounidense de Indiana.
Yorktown (Iowa), ciudad en el condado de Page, estado estadounidense de Iowa.
Yorktown (Nueva York), pueblo en el condado de Westchester en el estado estadounidense de Nueva York.
Yorktown Heights, lugar designado por el censo en el condado de Westchester, estado estadounidense de Nueva York.
Yorktown (Texas), ciudad en el condado de DeWitt, estado estadounidense de Texas.
Yorktown (Virginia), lugar designado por el censo en el condado de York, estado estadounidense de Virginia

Batallas

Batalla de Yorktown (1781), perteneciente a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América.
Batalla de Yorktown (1862), perteneciente a la Guerra Civil Estadounidense.

Barcos
USS Yorktown , el nombre de cinco buques de la Armada de los Estados Unidos.